Okręty US Navy o nazwie USS „Helena”, pochodzącej od miasta Helena:

 USS „Helena” – kanonierka będąca w służbie w latach 1897 - 1932.
 USS „Helena” – krążowniki lekki, który wszedł do służby w 1939 i walczył na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. Zatopiony w czasie bitwy w zatoce Kula.
 USS „Helena” – planowany krążownik lekki, budowa przerwana w 1944.
 USS „Helena” – krążownik ciężki typu Baltimore, który wszedł do służby w 1945, walczył w czasie wojny koreańskiej i został wycofany ze służby w 1963.
 USS „Helena” – okręt podwodny typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1987 i nadal w niej pozostaje (stan na 2017 rok).

Helena